

Persone 
 Christian Décamps (1946) – cantante, compositore e scrittore francese
 Derek Décamps (1985) – calciatore francese
 Francis Décamps (1952) – musicista francese
 Henri Décamps (1935) – biologo francese
 Maurice Décamps (1892-1953) – pittore francese
 Tristan Décamps (1972) – cantante e compositore francese